Spengelin ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Spengelin (1925–2016), deutscher Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer
 Ingeborg Spengelin (geborene Petzet; 1923–2015), deutsche Architektin